Рида (ар-Рида ())
 Рида (река) — река в Приморском районе Архангельской области
 Али ар-Рида (765—818) — восьмой шиитский имам.
 Али Рида Баша ар-Рикаби  (1864—1942) — премьер-министр Сирии и Трансиордании.
 Рида, Мухаммад Рашид (1865—1935) — египетский религиозный и общественный деятель, мусульманский реформатор.